Claudia Lehmann (* 1964 in Hohen Neuendorf) ist eine deutsche Politikerin (FDP).

Nach einer Lehre und der Arbeit als Chemielaborantin im Wissenschaftlich-technischen Zentrum der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft beim Rat des Bezirkes Potsdam studierte sie an der Humboldt-Universität Berlin Anglistik und Slawistik. Danach arbeitete sie beim Landratsamt Oberhavel. Seit Ende 1995 war sie Beamtin im Justiz-, Bundes- und Europaministerium Brandenburgs. Seit 2007 ist sie Verwaltungsleiterin bei der Vertretung des Landes Brandenburg bei der Europäischen Union.

Bis 1989 war Lehmann Mitglied der SED. Seit 1993 ist sie Mitglied der FDP. 1999 wurde sie zur Kreisvorsitzenden Oberhavel und zum Mitglied des Landesvorstandes der FDP Brandenburg gewählt. Zudem nahm sie 1999 die Plätze 2 bzw. 4 der FDP-Landeslisten zur Europa- und zur Landtagswahl ein. Im November 1999 wurde sie als Nachfolgerin von Hinrich Enderlein zur Landesvorsitzenden gewählt, wurde aber bereits im Jahr 2000 von Jürgen Türk abgelöst.

Literatur 
 Die sächsische FDP seit 1990. Auf dem Weg zur etablierten Partei? Springer VS, Wiesbaden 2015, ISBN 978-3-658-04656-9.

Weblinks 
 Claus Dümde: Raketenstart. In: Neues Deutschland, 16. November 1999.

Einzelnachweise 

Vorsitzender der FDP Brandenburg
FDP-Bundesvorstand
SED-Mitglied
Politiker (20. Jahrhundert)
DDR-Bürger
Deutscher
Geboren 1964
Frau